Эос — может означать следующее:

 Эос — богиня зари,
 (221) Эос — астероид.
 ЭОС — сорт клевера.
 Эос — каньон на Марсе

См. также 
 Eos